O Crawley Town Football Club, é um clube de futebol baseado na cidade de Crawley,  na Inglaterra. Fundado em 1896, o clube disputa atualmente a 4ª divisão do campeonato inglês. O Crawley Town, também conhecido como os " Red Devils ", manda seus jogos no Broadfield Stadium, estádio com capacidade para 6.134 torcedores.

História

Primeiros Anos 
Fundado em 1896, na cidade de Crawley tornou-se membro fundador da Liga de Futebol de West Sussex naquele ano. Eles permaneceram na liga West Sussex por cinco anos antes de se transferir para a Liga Mid-Sussex, vencendo a Liga em apenas sua segunda temporada. Após a dissolução no final da temporada 1934-1935, o clube reformou em 1938 e se juntou à Division Two ( Segunda Divisão ) da Liga Brighton, Hove & District. O time também jogou na jogaram na Sussex County Emergency League em 1945-45, antes de retornar à Liga de Brighton, Hove e Distrito em 1946-47, tornando-se membros da Division One ( Primeira Divisão ).

Eles permaneceram nesse nível até entrarem na Sussex County League em 1951, antes de voltarem a jogar cinco anos depois  a Metropolitan League, que era uma competição tanto para os lados profissional quanto amador. Crawley manteve o seu estatuto de amador e acabou por vencer o Metropolitan League Challenge Cup em 1959.

Crawley tornou-se semi-profissional em 1962 e no ano seguinte ingressou na Division One da Southern League. Em 1969 eles foram promovidos à Premier Division da Southern League, mas a alegria durou pouco, pois na temporada seguinte eles foram rebaixados para a primeira divisão, onde permaneceram até a temporada 1983-84, quando foram promovidos a vice-campeões.

A maior conquista do Crawley Town  na época foi na temporada 1991-92, quando chegou à terceira rodada da FA Cup e enfrentou os rivais locais Brighton, perdendo por 5-0 diante de 18.301 em Goldstone Ground.

Em 2004, os Red Devils assinaram sua 20° temporada na Premier Division da Southern League, encerrando o campeonato com um estilo convincente, terminando com 12 pontos de vantagem em campo e somando o segundo sucesso consecutivo na Copa da Liga e o Championship Match. O título fi conquistado com quatro partidas antecipadas, com uma vitória por 3-0 no Welling United, que provocou comemorações emocionantes de um grande contingente de viajantes. Crawley estaria agora a jogar na Conferência de Futebol, o mais alto nível de futebol não pertencente à Liga, pela primeira vez na sua história.

Conferência 
Uma posição final de 12º na sua primeira temporada na Divisão Nacional foi uma conquista incrível para o clube que terminou como o time de maior classificação em part-time do país. Crawley também reteve a Senior Cup da Sussex ao derrotar Ringmer.

Em 2005, o Grupo SA comprou o clube e tomou a decisão de entrar em tempo integral pela primeira vez na história do clube. Embora isso fosse necessário para permitir que eles competissem na divisão, isso levou à saída de vários jogadores importantes, incluindo o favorito dos fãs, Charlie MacDonald e o goleiro Andy Little.

A temporada 2005-2006 não começou bem para Crawley, já que o clube se viu em terceiro lugar na final e fora da FA Cup após uma derrota chocante para Braintree Town. Francis Vines foi posteriormente demitido e substituído pelo antigo treinador e jogador do Chelsea FC, John Hollins, e pelo seu assistente, Alan Lewer.  As coisas pioraram para Crawley e, quando os atendimentos diminuíram, o rendimento do clube também diminuiu; os donos do clube foram forçados a reduzir os salários dos jogadores e funcionários em 50% devido à falta de fundos. Vários jogadores importantes deixaram o clube, incluindo o capitão Ian Simpemba, Simon Wormull e o recordista Daryl Clare; parecia certo que o rebaixamento estava nas cartas. No entanto, cinco vitórias consecutivas em março e abril viram o clube subir à 17ª posição e bater a queda por 10 pontos. O clube estava empatado três pontos no final da temporada por violar o orçamento anual, mas isso não teve efeito na classificação final, e o status da liga de Crawley era seguro, mas depois entrou na administração.

Em agosto de 2006, foi anunciado que o clube desistiria por causa de suas dívidas e chegaria dentro de uma hora do prazo de liquidação. No entanto, um pacote de resgate de última hora salvou o clube e permitiu que ele continuasse jogando, embora com uma dedução de 10 pontos para entrar na administração.

Crawley começou a temporada 2006-2007 vencendo os três primeiros jogos e eliminou a dedução de 10 pontos. No mês seguinte, no entanto, a forma do clube caiu e isso levou John Hollins e Alan Lewer a perderem seus empregos. As notícias não caíram bem com os torcedores, já que os dois ficaram com Crawley quando outros decidiram sair e eles conseguiram levantar o taco de baixo, apesar de uma dedução de 10 pontos. Foram substituídos pelos jogadores Ben Judge e David Woozley, com a ajuda de John Yems, antigo treinador do Fulham FC e do Millwall FC. A vida começou bem para o trio que conseguiu 10 pontos em 12 possíveis. Crawley terminou em 18º na divisão e conseguiu bater a queda depois de garantir o ponto que precisava no último dia da temporada.

Para o início da temporada de 2007-08, foi implementado um novo regime que incluía Victor Marley como presidente do clube e Steve Evans como treinador, com Paul Raynor como assistente. O início da temporada não foi das melhores, já que o clube estava empatado em seis pontos devido à sua situação financeira. Crawley terminou a temporada em um respeitável 15º lugar e foi vice-campeão na Sussex Senior Cup, apesar da posição financeira do clube e da dedução de pontos.

FA Cup e Football League 
Em 2010, Bruce Winfield anunciou que ele e Susan Carter haviam se tornado acionistas majoritários e haviam atraído novos investimentos para o clube, alguns dos quais vieram do exterior. O investimento permitiu ao técnico Steve Evans começar a reconstruir o plantel, que contou com a participação de 23 jogadores, incluindo Matt Tubbs, por £ 70.000  Sergio Torres por um valor recorde de £ 100.000,  e Richard Brodie por uma quantia não revelada. taxa,  a taxa paga é estimada em um novo recorde da Conferência de £ 275.000.

O investimento valeu a pena quando Crawley foi um desafio para a promoção para a Liga de Futebol e embarcou em uma notável corrida na FA Cup, vencendo o Derby County por 2 a 1 na terceira rodada, seguido por uma vitória por 1-0 no Torquay United.  na quarta rodada e estabelecendo um empate de sonho em Old Trafford ao enfrentar o Manchester United na quinta rodada. Crawley perdeu o jogo por 1-0 diante de 9.000 torcedores do Crawley e teve chance de empatar aos 93 minutos, quando o cabeceamento de Richard Brodie bateu na trave.

A corrida de Crawley e a morte do proprietário Bruce Winfield  não interromperam o seu progresso no campeonato em apenas 19 dias após a morte de Winfield. Crawley garantiu o título da Conferência ao derrotar Tamworth por 3-0 e chegando à Football League pela primeira vez em a história do clube.

Mais uma vez, eles desfrutaram do sucesso na FA Cup, que os derrotou nas equipes do Campeonato Bristol City  em casa e Hull City  em ambos os 1-0. Eles sofreram uma derrota por 2-0 contra o Stoke City na quinta rodada. Este foi o primeiro jogo de Crawley contra times da Premier League no Broadfield Stadium.

Crawley terminou 2011 no topo da League Two; um começo positivo para a sua primeira campanha no futebol da liga. No entanto, apesar do sucesso contínuo na Copa da Inglaterra, a equipe caiu. Entre 17 de dezembro de 2011 e 13 de março de 2012, Crawley venceu apenas dois jogos do campeonato de um total de 14. Muitos argumentaram que as vendas de Matt Tubbs e Tyrone Barnett por £ 800.000  e £ 1.100.000  respectivamente, bem como falhando para chegar a um acordo sobre Andy Drury contribuiu para a sua queda de forma. Três jogadores de Crawley participaram de uma briga pós-partida contra o Bradford City, incluindo o ex-capitão do clube Pablo Mills (suspenso por seis partidas) e o defensor Claude Davis (suspenso por quatro partidas). Cinco jogadores de ambos os clubes foram suspensos no total [28], igualando o recorde de maior número de demissões em um jogo inglês. Consequentemente, Crawley foi multado em £18.000 . Após uma investigação da FA sobre os eventos ocorridos, Kyle McFadzean recebeu uma suspensão de quatro jogos após ser considerado culpado de conduta violenta. Todos os três jogadores, desde então, lançaram declarações de desculpas e foram multados em duas semanas de salário.  Apesar de se desculpar,  Mills foi destituído de sua capitania por comportamento não condizente com o papel de capitão de um clube.  Ele foi libertado pelo clube no final da temporada 2011/12.

Em 9 de abril, foi anunciado que Steve Evans havia se despedido de Crawley para assumir um cargo em Rotherham United. Evans revelou "Na minha opinião, até onde posso levar o Crawley Town? League One certamente, mas além disso eu não tinha tanta certeza". Evans já havia admitido a frustração com as saídas de Matt Tubbs e Tyrone Barnett. O assistente técnico Paul Raynor também deixou o clube com efeito imediato, com o técnico Craig Brewster assumindo o cargo de treinador pelo restante da temporada.

No sábado, 5 de maio, Crawley garantiu a promoção League One, cortesia de um gol de Scott Neilson aos 67 minutos, contra Accrington Stanley.

Foi anunciado em 12 de maio, que Crawley estava em negociações para nomear Sean O'Driscoll como seu novo gerente. Sob um orçamento apertado em Doncaster Rovers, ele conseguiu a promoção para a Football League em sua primeira temporada completa. Ele foi nomeado como gerente quatro dias depois. Mas, ele partiu em 12 de julho, para se tornar o novo gerente de Nottingham Forest, o que significa que ele nunca se encarregou de Crawley para um único jogo.

Em 7 de agosto de 2012, Crawley nomeou Bury F.C. gerente Richie Barker como seu novo gerente.  Sob a gestão de Barker, o clube teve uma temporada de estreia de sucesso na League One, desafiando os play-offs durante grande parte da campanha e terminando confortavelmente em décimo lugar. No entanto, Barker foi demitido no início da temporada seguinte por falar com o Portsmouth da League Two sobre o trabalho de seu empresário. Ele foi substituído por John Gregory, que levou o clube para outro final no meio da tabela, apesar de um mau resultado final.

A temporada 2014/15 viu Crawley lutar por não cair de divisão, e Gregory renunciou por motivos de saúde perto do final de 2014, com o clube na zona de rebaixamento. Dean Saunders foi nomeado para substituí-lo e, apesar de uma eventual retomada na forma do time, não conseguiu tirar o clube de problemas. No domingo 3 de maio de 2015, Crawley foi rebaixado para a Liga Dois, após uma derrota por 1 a 2 em casa contra o Coventry City. O acordo de curto prazo de Saunders não foi renovado após o término da temporada, e ele foi substituído por Mark Yates.

Enquanto Crawley estava entre os favoritos da promoção de pré-temporada, uma corrida de apenas uma vitória em seus primeiros dez jogos rapidamente colocou em jogo essas esperanças. O time no meio da temporada era melhor, e significava que eles nunca foram seriamente ameaçados de rebaixamento, mas uma série de oito derrotas consecutivas no final da temporada fez com que terminassem em 20º, sua colocação mais baixa desde que entraram para a Football League. Yates foi demitido pouco antes do final da temporada, com Dermot Drummy assumindo o comando.

A temporada 2016/17 teve um início forte para o Crawley Town FC e os adeptos gostaram da nova estratégia implementada pelo novo treinador Dermot Drummy. No entanto, Dermot Drummy e seu assistente Matt Gray foram ambos para ver a porta depois de um ano no comando depois de uma queda muito preocupante em que veria Crawley lutar na zona de rebaixamento. Depois de empatar em casa com o Carlisle United, por 3 a 3, depois do gol do capitão Jimmy Smith, o Crawley seria mantido na EFL League Two pelo menos mais uma temporada. Na quinta-feira, 4 de maio, o clube se separou do assistente Matt Gray e do técnico Dermot Drummy. Em 23 de maio de 2017, Harry Kewell foi nomeado treinador do clube de League Two Crawley Town,  tornando-se o primeiro australiano a treinar um time profissional de inglês.  Warren Feeney foi nomeado Assistente de Gerente de Kewell

Estádio 
O Crawley Town FC passou 48 anos na sua casa em Town Mead até que o terreno foi vendido aos construtores em 1997. O clube deslocou-se então para o Estádio Broadfield, a cerca de duas milhas da cidade. O estádio tem capacidade para 5.996 pessoas e é propriedade do Conselho de Crawley Borough.

Em janeiro de 2012, o pedido para a nova East Stand de 2.000 lugares (e instalações incluindo novas catracas e holofotes padrão da Premier League) foi aceito pelo Conselho de Crawley Borough.  A atualização é necessária para atender às regras da liga que exigem um estádio com capacidade mínima de 5.000. Após apenas uma semana de construção, o novo East Stand foi concluído em 2 de abril de 2012, elevando a capacidade total do Broadfield Stadium para 5.500. Após a conclusão, o primeiro jogo de Crawley com o novo estande foi contra Crewe Alexandra, na League Two em 6 de abril. O jogo terminou em um empate 1-1, com um novo recorde de público de 4.723, sendo o melhor anterior 4.522.

O recorde de público chegou a 5.880 no sábado, 5 de janeiro de 2013, quando a cidade de Crawley sediou o Reading na FA Cup.

Em agosto de 2013, foi anunciado que o clube havia concordado com um acordo de patrocínio com a empresa de comparação de negociações on-line Checkatrade para renomear o estádio como The Checkatrade.com Stadium. embora ainda seja conhecido como o Broadfield por muitos. Atualmente o estádio tem capacidade para 6.134 torcedores

Rivalidades 
Os torcedores do Crawley Town vêem o AFC Wimbledon como seu maior rival em uma pesquisa de 2012. Isto deve-se em parte à sua relativa proximidade e em parte devido às suas frequentes reuniões desde 2009. Os dois lados não se enfrentaram entre 2012 e 2015 devido à promoção de Crawley para a League One. No entanto, o rebaixamento de Crawley durante a temporada 2014-2015 da League One significa que os dois times jogaram um contra o outro nos dias 15 de agosto de 2015, quando Wimbledon venceu por 2-1 em pleno Broadfield Stadium e em 14 de junho de 2016 quando novamente o Wimbledon venceu o confronto, dessa vez por 1-0.

Títulos
  Southern League Cup: 2002/03 - 2003/04
  Southern League: 2003/04
  Conference National: 2010/11

Elenco Atual 
Atualizado em 18 de maio de 2018

Cronologia Recente

Ligações externas

 https://www.crawleytownfc.com/ Visitado em 18 de maio de 2018
 http://www.ogol.com.br/equipa.php?id=11304 Visitado em 18 de maio de 2018

Clubes de futebol da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1896